Фраучи

 Фраучи, Александр Камиллович (1954―2008) ― классический гитарист и музыкальный педагог.
 Фраучи, Ангела (род. 1987) — швейцарская хоккеистка.
 Фраучи (Артузов), Артур Христианович (1891—1937) — видный деятель советских органов государственной безопасности.
 Фраучи, Камилл Артурович (1923—1997) — скрипач, гитарист и музыкальный педагог.
  — американский физик.